O triatlo masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foi disputado no dia 17 de setembro em Sydney, na Austrália. O local da disputa foi o Sydney Opera House.

A prova contou com 52 competidoras, sendo que 4 deles abandonaram a prova na disputa de ciclismo.

N/C - não completou

Ligações externas
União Internacional de Triatlo

Eventos do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000